Иван Димитров може да се отнася за:

 Георги Атанасов Младенов (1893 – ?) – български офицер
 Георги Младенов Георгиев (1921 – 1995) – български разузнавач, служител на Държавна сигурност
 Георги Иванов Младенов (1931 – 2020) – български общественик от Македония, емигрантски деец в Канада, активист на МПО
 Георги Младенов (р. 1962) – български баскетболист